Gerhard von Eppstein ist der Name folgender Personen:
 Gerhard I. (Eppstein) (ca. 1143–nach 1190), hessischer Adliger
 Gerhard II. (Eppstein) († 1249), hessischer Adliger
 Gerhard II. von Eppstein (um 1230–1305), Erzbischof und Kurfürst von Mainz
 Gerhard V. (Eppstein) († nach 1294), hessischer Adliger